Giammalva est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Sammy Giammalva (1934-), joueur américain de tennis ;
 Sammy Giammalva Jr (1963-), joueur américain de tennis, fils de Sammy Giammalva ;
 Tony Giammalva (1958-), joueur américain de tennis, fils de Sammy Giammalva.

Patronyme italien